Il toponimo Spectacle Island può riferirsi a:
 Little Spectacle Island, isola della Tasmania
 Spectacle Island, nel fiume Hawkesbury, Nuovo Galles del Sud
 Spectacle Island, nel fiume Parramatta, Nuovo Galles del Sud
 Spectacle Island, isola della Tasmania
 Spectacle Island Game Sanctuary, a Baddeck, Nuova Scozia
 Spectacle Island, nel Maine
 Spectacle Island, nel Massachusetts